Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 194-es, továbbá 194B és 194M jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 194-es busz (Budapest)
 194B busz (Budapest)
 194M busz (Budapest)megszűnt